Krikaljow bzw.  steht für:

 Sergei Konstantinowitsch Krikaljow, russischer Kosmonaut
 den nach dem Kosmonauten benannten Asteroid (7469) Krikalev